Дули () — английская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1969) — ирландский хёрлер, чемпион Ирландии в составе команды графства Оффали (1994, 1998), брат Джо и Джонни Дули.
  (1932—2022) — президент Ассоциации тренеров по американскому футболу (1985).
 Дули, Дерек (1929—2008) — английский футболист, футбольный тренер и функционер.
  (род. 1970) — австралийский игрок в регбилиг в составе клуба Суперлиги «Лондон Бронкос».
 Дули, Джеймс:
  (1877—1950) — австралийский политик, премьер-мниистр штата Новый Южный Уэльс (1921—1922).
  (1886—1960) — американский политик и спортивный функционер, совладелец клуба НФЛ «Провиденс Стимроллер» (1916—1933).
  (1930—2008) — игрок в американский футбол и тренер, главный тренер клуба НФЛ «Чикаго Беарз» (1968—1971).
  (род. 1976) — американский кинокомпозитор, лауреат премии «Эмми» за музыкальную композицию для телесериала (2008).
  (род. 1963) — ирландский хёрлер и тренер, чемпион Ирландии в составе команды графства Оффали (1985, 1994, 1998), брат Билли и Джонни Дули.
  (род. 2000) — австралийская крикетчица, чемпионка лиги Big Bash в составе клуба «Брисбен Хит» (2019).
  (род. 1971) — ирландский хёрлер и тренер, чемпион Ирландии в составе команды графства Оффали (1994, 1998), брат Билли и Джо Дули.
  (род. 1954) — член Палаты представителей США от штата Калифорния (1991—2005).
  (род. 1987) — американский прыгун на батуте, победитель Панамериканского чемпионата по прыжкам на батуте и акробатическим прыжкам (2008, 2010) и Панамериканского чемпионата по гимнастике (2014) в синхронных прыжках на батуте.
 Дули, Мэри (более известна как Нита Нальди; 1894—1961) — американская актриса немого кино.
  (род. 1994) — ирландский регбист, финалист турнира «Про12» в составе клуба «Ленстер» (2016).
 Дули, Пол (род. 1928) — американский актёр.
  (род. 1991) — британский и ирландский футболист, финалист Кубка Ирландии в составе клуба «Дерри Сити» (2014).
  (род. 1969) — член Палаты представителей (2007—2020) и Сената (2002—2007, с 2020) Ирландии.
 Дули, Томас:
  (1927—1961) — американский военно-морской врач, общественный деятель и сотрудник ЦРУ, обладатель Золотой медали Конгресса США (1961; посмертно).
  (род. 1945) — американский спортивный ходок, чемпион США по ходьбе на 2 мили (1970).
 Дули, Томас (род. 1961) — американский футболист, немецкого происхождения.
  (род. 1957) — британский регбист, победитель Чемпионата графств Англии в составе команды Ланкашира (1987), финалист Кубка мира в составе сборной Англии (1991).
  (род. 1929) — американский пловец, мировой рекордсмен в эстафете 4×100 м вольным стилем в 50-метровом бассейне (1948—1951).
  — американский политик, глава администрации округа Сент-Луис (штат Миссури; 2003—2015).
 Дули, Шон (род. 1974) — британский актёр.
  (1905—1982) — член Палаты представителей США от штата Нью-Йорк (1957—1963).

Топоним 
 Дули — округ штата Джорджия, США.

См. также 
 Дулли
 Дуля (кукиш) — грубый жест.